Айо́й (, ) — квартал міста Карія префектури Айті, Японія. Утворений 1956 року. Колишня складова кварталу Карія. 1962 року відкрито парк Айой.

Джерела та література 
  — С.63.

Префектура Айті